Кинан ап Иаго (; умер в ) — претендент на трон Гвинеда с 1039 года по 1063 год.

Был валлийским принцем династии Аберфрау, которому иногда приписывают краткое правление Гвинедом. Его отец, Иаго ап Идвал ап Мейриг, был королем до него, а его сын, Грифид, стал королем после него.

Его отец был королем Гвинедда с 1023 по 1039 год, но был убит (возможно, его же собственными людьми), в то время как Кинан был еще молод. Престол захватил Грифид ап Лливелин, из-за чего Кинан бежал в Ирландию, в Дублин. Там он женился на Рагнильде, дочери короля Дублина Олафа Сигтриггссона. 

Кинан, возможно, умер довольно скоро после рождения их сына, Грифида, так как История Грифида ап Кинана в XIII веке описала родословную Кинана, но опустила его из его рассказа о юности Грифида. Вместо этого мать Грифида рассказывает ему о его отце и о владениях через море, которые он должен требовать. После двух крупных саксонских вторжений под началом Гарольда и Тостига, Грифид ап Ливелин был убит в 1063 году: позднее валлийская Хроника принцев, сообщает, что его убили его собственные люди, в то время как «Хроника Ольстера» заявила, что он был убит людьми Кинана. Если Кинан и правил, то это было очень не долго, так как Бледин ап Кинвин при посредничестве саксов стал правителем Гвинеда.

Примечания

Литература 
Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700 by Frederick Lewis Weis, Line 239-4

Ссылки 
 

Правители королевства Гвинед
Правители королевства Поуис
Правители Европы XI века
Монархи, убитые в XI веке